

Toponymes 
 Valfin-sur-Valouse est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.
 Valfin-lès-Saint-Claude est une ancienne commune du département du Jura, fusionnée dans Saint-Claude depuis 1974 : voir Liste des anciennes communes du département du Jura